Богданов, Анатолий Анатольевич:
 Богданов, Анатолий Анатольевич (1945—2018) — советский и российский генерал-полковник.
 Богданов, Анатолий Анатольевич (род. 1971) — советский спортсмен (хоккей на траве).